Атентат (покушение) срещу Стефан Стамболов може да се отнася за:
 Атентат срещу Стефан Стамболов (1891), при който е убит Христо Белчев
 Убийство на Стефан Стамболов (1895)

Стамболов